El apellido Lipman puede referirse a:

 Matthew Lipman (1922-2010) filósofo y educador estadounidense, creador de la filosofía para niños.
 Maureen Lipman (1946-), actriz, columnista y comediante británica.